Le titre anglais du Passeur (Río abajo), un film australo-américano-espagnol de José Luis Borau sorti en 1984 ;
 On the Line (), un film sud-coréen de Kim Gok et Kim Soon sorti en 2021 ;
 On the Line, un film américano-franco-belge réalisé par Romuald Boulanger et sorti en 2022.